«Учительница» — название нескольких фильмов:
 «Учительница» — фильм-драма чешского режиссёра Яна Гржебейка.
 «Учительница» — фильм Мартона Келети.
 «Учительница» — фильм .
 «Учительница» — фильм Микеле Массимо Тарантини.
 «Учительница» — сериал .
 «Учительница» — фильм Штефана Угера. См. также 
 «Училка» — российский драматический фильм 2015 года режиссёра Алексея Петрухина.